Суховский — ойконим.

Волгоградская область
 Суховский — хутор в Алексеевском районе
 Суховский — хутор в Урюпинском районе

См. также 
 Суховский 1-й и Суховский 2-й — хутора в Нехаевском районе Волгоградской области